
 Nikola Tesla – fisico e ingegnere elettrico, pioniere negli studi sulla corrente alternata
 Tesla – unità di misura SI della densità di flusso magnetico o induzione magnetica

Astronomia
 2244 Tesla – asteroide della fascia principale
 Tesla – cratere lunare

Aziende
 Tesla – azienda automobilistica statunitense
 Tesla – azienda di elettronica cecoslovacca

Musica
 Tesla – gruppo heavy metal statunitense
 Tesla – brano musicale di Capo Plaza del 2018

Altro
 Bobina di Tesla – trasformatore risonante inventato da Nikola Tesla
 Turbina di Tesla – turbina senza palette inventata da Nikola Tesla
 Teslascopio – ricetrasmittente progettata dal Nikola Tesla
 nVidia Tesla – linea di prodotti nVidia per elaborazioni di tipo GPGPU
 Tesla Dubcek – personaggio dei fumetti Dampyr
 Museo Nikola Tesla – museo di Belgrado
Tesla – film del 2020 diretto da Michael Almereyda